Superliga e Kosovës 2020/2021 (nazwa sponsorska ArtMotion Superliga) – 74. edycja rozgrywek ligowych najwyższego poziomu piłki nożnej mężczyzn w Kosowie. Brało w niej udział 10 drużyn, które w okresie od 18 września 2020 do 23 maja 2021 rozegrały 36 kolejek meczów. Tytułu nie obroniła , nowym mistrzem został klub .

Drużyny

Tabela ligowa 

||rowspan=2|

||rowspan=2|

Miejsca po danych kolejkach 

Zestawienie nie uwzględnia meczów przełożonych na późniejsze terminy.
Podkreśleniem wyróżniono miejsce zajmowane przez drużynę, która rozegrała mniej meczów niż przeciwnicy.

Lider kolejka po kolejce 

Oznaczenia:
FRN – Feronikeli, BAL – Ballkani, ARB – Arbëria

Wyniki spotkań

Pierwsza runda

Druga runda

Baraże o utrzymanie 
Ósma drużyna Superligi () zmierzyła się z najlepszą drugą drużyną Liga e Parë (). Stawką baraży była gra w Superlidze w sezonie 2021/2022.

|-

|}

  po porażce w barażach spadła do Liga e Parë.
  po zwycięstwie w barażach awansowało do Superligi.

Statystyki

Najlepsi strzelcy 
Stan na 23 maja 2021

Najlepsi asystenci 
Stan na 23 maja 2021

Hat-tricki

Uwagi

Przypisy 

Rozgrywki piłkarskie w Kosowie
2020 w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
2020 w Kosowie
2021 w Kosowie